Serenade o Sérénade può riferirsi a:

Cinema 
Serenata (Serenade) – film del 1921 diretto da Raoul Walsh 
Serenade – film del 1927 diretto da Harry d'Abbadie d'Arrast
Serenade – film del 1937 diretto da Willi Forst
 Prigione d'amore (Sérénade) – film del 1940 diretto da Jean Boyer
Serenata (Serenade) – film del 1956 diretto da Anthony Mann

Letteratura 
 Serenata (Serenade) – poesia di Edgar Allan Poe del 1835
 Serenata (Serenade) – romanzo di James M. Cain del 1937

Musica 
 Serenade – album di Neil Diamond del 1974
 Serenade – album di Demis Roussos del 1996
 Serenade – singolo di R.I.O. del 2009

Altro 
 Serenade – balletto del coreografo George Balanchine del 1935